Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Kremlin Cup 2015 des Damentennis in Moskau. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 17. bis 19. Oktober 2015 stattfand. Vier Spielerinnen qualifizierten sich für den Hauptbewerb.

Durch den Ausfall von Agnieszka Radwańska und den Rückzug von Angelique Kerber im Hauptfeld, rückten Ana Bogdan und Paula Kania als Lucky Loser zusätzlich ins Hauptfeld nach.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski